Емана́ція (лат. emanatio — витік, розповсюдження):
 Еманація (філософія) — у філософії
 У фізиці — випромінювання променів радіоактивними речовинами; те що виділяється таким випромінюванням, газоподібний продукт розпаду радіоактивних речовин.
 Еманація (хімія) — у хімії
 Еманація (мінералогія) — у мінералогії